Apollon Maikow ist der Name folgender Personen:

 Apollon Apollonowitsch Maikow (1866–1917), russischer Maler und politischer Schriftsteller, einer der Gründer des Bundes des russischen Volkes
 Apollon Nikolajewitsch Maikow (1821–1897), russischer Dichter